Ivan Lendl ha battuto in finale Mikael Pernfors 6-3 6-2 6-4.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Mats Wilander (terzo turno)
  Boris Becker (quarti di finale)
  Yannick Noah (ottavi di finale)
  Stefan Edberg (secondo turno)
  Joakim Nyström (primo turno)
  Anders Järryd (terzo turno)
  Henri Leconte (semifinali)

  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Thierry Tulasne (secondo turno)
  Martín Jaite (ottavi di finale)
  Guillermo Vilas (quarti di finale)
  Johan Kriek (semifinali)
  Emilio Sánchez (ottavi di finale)
 n/a 
  Heinz Günthardt (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1986